Der Lion’s Cup 1981 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 21. bis 22. November 1981 statt.

Einzel

Weblinks 
 
 Spielerinnen-Profil auf der offiziellen Website der WTA

WTA Tour 1981
Tennisturnier in der Präfektur Tokio